Darby steht für:

 Darby Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Abraham Darby (Rose), Rosensorte
 Camp Darby, US-Militärdepot in Italien
 Mount Darby, Berg im Viktorialand, Antarktika
 USS Darby (DE-218), Zerstörer der US-Navy
 Tilidin, Schmerzmittel (umgangssprachlich)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Darby (Florida)
 Darby (Idaho)
 Darby (Louisiana)
 Darby (Montana)
 Darby (North Carolina)
 Darby (North Dakota)
 Darby (Pennsylvania)
 Darby Junction, Minnesota

im NRHP gelistete Objekte:
 Darby House, in Baldwin, Louisiana, ID-Nr. 82004678
 Darby Meeting, in Darby, Pennsylvania, ID-Nr. 78002392
 The Darby House, in Dawson Springs, Kentucky, ID-Nr. 97000871

Darby ist der Familienname folgender Personen:

 Anissa Tann-Darby (* 1967), australische Fußballspielerin
 Arthur Darby (1876–1960), britischer Rugbyspieler 
 Blind Teddy Darby (1906–1975), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Brent Darby (1981–2011), US-amerikanischer Basketballspieler
 Craig Darby (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ezra Darby (1768–1808), US-amerikanischer Politiker
 Harry Darby (1895–1987), US-amerikanischer Politiker
 Henry Clifford Darby (1909–1992), britischer Geograph

 Jonathan Darby, britischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent 
 Joseph Darby (* 1979), US-amerikanischer Sergeant
 Ken Darby (1909–1992), US-amerikanischer Musiker und Komponist
 Kim Darby (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Darby-Dowman (* 1977), britischer Kanute 
 Rhys Darby (* 1974), neuseeländischer Schauspieler und Komiker
 Ronald Darby (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Stephen Darby (* 1988), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Darby Township